Colore peut désigner : 

Colore, une chanson des Innocents ;
Colore, un cheval.